Lalbag oder Lal Bag, anglisierend Lalbagh bzw. Lal Bagh, bedeutet in vielen indischen Sprachen "roter Garten" und ist Bestandteil des Namens von:

Lalbag-Fort
Lal Bagh Botanical Gardens